Спітакашен () — вірменські села:

 Спітакашен (Гадрут) — у Гадрутському районі Нагірно-Карабаської Республіки
 Спітакашен (Мартуні) — у Мартунинському районі Нагірно-Карабаської Республіки
 Спітакашен (Шамкір) — у Шамкірському районі Азербайджанської Республіки